Аррабей () — мужское имя:
 Аррабей I — правитель Линкестиды (упоминается в 424 и 422 годах до н. э.)
 Аррабей II — правитель Линкестиды (около 400 года до н. э.)
 Аррабей (казнён в 336 году до н. э.) — участник заговора против Филиппа II Македонского